Ю́лия Влади́мировна Ме́ндель (; род. 3 сентября 1986 года, Геническ, Херсонская область, УССР, СССР) — , пресс-секретарь Президента Украины (3 июня 2019 — 9 июля 2021).

Кандидат филологических наук.

Биография 
В июне 2008 года окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
В 2012 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Натурфилософская металогия лирики  в контексте поэзии 1970—90 гг.».

Работала журналистом на телеканалах ICTV, Эспрессо TV, «112 Украина» и «Интер». Стала первой украинской журналисткой, которая выиграла программу Всемирного института прессы ().

Была внештатным корреспондентом The New York Times на Украине. Также сотрудничала с рядом таких иностранных изданий и телеканалов, как Politico Europe, VICE News, CNBC, New Eastern Europe[en], The New York Times, World Affairs Journal[en], Spiegel Online. Была консультантом по коммуникациям в офисе Всемирного банка на Украине.

В апреле 2016 года выступила в качестве продюсера первого документального фильма про посттравматический синдром «Контуженный: травма Украины» ().

Стажировалась за границей в рамках программы Солидарности имени Леха Валенсы[en], программы THREAD в Йельском университете, прошла курс Варшавской летней евроатлантической академии (WEASA).

3 июня 2019 года указом Президента Украины назначена пресс-секретарём главы государства, выиграв конкурс на эту должность и обойдя 4 тыс. претендентов.

Осенью 2019 года вошла в рейтинг 100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала «Фокус».

В марте 2021 года Мендель вошла в топ-100 самых успешных женщин Украины по версии журнала «НВ», в категории «Госчиновницы».

2019−2021: пресс-секретарь Президента Украины 
В качестве пресс-секретаря Президента Украины Владимира Зеленского вела международное направление. В частности, Зеленский дал интервью ведущим западным СМИ, таким как Le Monde, Der Spiegel, Gazeta Wyborcza, а также появился на обложках изданий Time и The Guardian. В августе 2020 года вышло интервью Владимира Зеленского телеканалу Euronews на 13 языках.

Также делала официальными заявления, которые имели широкий общественный резонанс. В частности, были сделаны заявления Владимира Зеленского по поводу ПриватБанка и олигарха Игоря Коломойского, где украинский президент заявил, что в истории с банком «будет защищать только интересы государства Украина, интересы каждого украинца», и что «Коломойский не имеет полномочий выступать от имени Украины или Офиса Президента».
 
Занималась сопровождением Президента Украины во всех поездках регионального и международного уровня. Курировала информационное содержание официального сайта Президента Украины, социальных сетей, а также работу со СМИ.

9 декабря 2019 года приняла участие в переговорах Нормандского формата в Париже.

30 июля 2020 года, в американском издании The National Interest, вышла статья Юлии Мендель под названием «Почему Украина действительно идет по дороге реформ» (), где она рассказала о новых государственных инициативах, президентстве Зеленского, возможном поджоге дома главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, земельной реформе, а также траншах МВФ.

15 марта 2021 года дебютировала в роли ведущей программы «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом», о запуске которой стало известно лишь в день первого эфира. Позже выяснилось, что Мендель была не ведущей программы, а одним из спикеров от Офиса президента Украины и в эфирах программы появятся также другие коллеги по работе во власти.

9 июля 2021 года Юлия Мендель завершила работу на должности пресс-секретаря президента.

2021 — настоящее время 
С июля 2021 года Мендель назначена внештатным советником руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, на этой должности она отвечает за работу с иностранными СМИ.

11 июля Юлия Мендель выпустила свою книгу «Каждый из нас — Президент» ().

17 июля присоединилась к проекту «Большая деолигархизация» на телеканале «Украина 24», где Юлия ведёт свою видеоколонку.

Инциденты

Конфликт интересов 
В июне 2019 года телеканал CNN выпустил материал о конфликте интересов Юлии Мендель, участвовавшей в конкурсе на должность пресс-секретаря и публиковавшей в The New York Times материалы об украинских событиях. Согласно комментарию представителя американской газеты, они прекратили бы сотрудничество с ней, «если бы она сообщила редакторам о своём заявлении о приёме на работу… учитывая этот серьёзный конфликт интересов», в то же время редакторы NYT посчитали её репортаж справедливым и точным.

После выхода материала, Юлия Мендель, в своём комментарии для CNN, заявила об отсутствии конфликта интересов:

Отношения с журналистами 

В конце сентября 2019 года подверглась критике со стороны украинских журналистов и их профессиональных объединений (НСЖУ, Медиарух, Инициатива 34), так как минимум трижды вместе с охраной президента физически мешала журналистам Радио «Свобода» и LB.ua задать вопросы президенту и главе его офиса Андрею Богдану. Поясняя свои действия, Юлия Мендель сослалась на опыт США, где журналиста могут арестовать, если он после отказа продолжает кидаться на политика и вмешиваться в его личное пространство. Также она обвинила журналистов в публикации недостоверных сведений о себе. Журналистские организации потребовали извинений/увольнения Мендель, сам Владимир Зеленский на брифинге 1 октября пошутил на эту тему со своим пресс-секретарём.

Примечания

Ссылки 

 Официальное интернет-представительство Президента Украины
 Пресс-секретарем Президента стала журналистка Юлия Мендель Укринформ (03.06.2019)
 Юлия Мендель в интервью с Натальей Влащенко «Vласть vs Vлащенко» (19.07.2020)

Сотрудники Офиса президента Украины
Пресс-секретари президента Украины
Тележурналисты Украины
Выпускники Киевского университета